«Acul» puede referirse a:
 Acul des Pins, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Juana Méndez.
 Acul-du-Nord, comuna haitiana del departamento de Norte.
 Acul Jeanot, nombre alternativo de Haut Limbé, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Limbé.
 Bas de l'Acul, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Acul-du-Nord.
 Distrito de Acul-du-Nord, distrito haitiano del departamento de Norte.
 L'Acul, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Gros-Morne.